Монголия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1964 году. С тех пор Монголия участвовала во всех летних Олимпийских играх, кроме Олимпийских игр 1984 года. В 1984 году Монголия поддержала бойкот Олимпийских игр, предложенный СССР. В зимних Олимпийских играх Монголия принимает участие с 1964 года, но пропустила зимние Олимпийские игры 1976 года.

По состоянию на 2016 год, монгольские спортсмены в общей сложности завоевали тридцать олимпийских медалей в четырёх видах спорта: борьбе, дзюдо, боксе и стрельбе. Первым успешным спортсменом международного уровня из Монголии является борец вольного стиля Жигжидийн Мунхбат, первый призёр чемпионата мира, а на летних Олимпийских играх 1968 года он завоевал первую серебряную медаль благодаря беспроигрышной серии из 4 побед и 2 ничьих.

Национальный Олимпийский комитет Монголии был основан в 1956 году, а признан Международным олимпийским комитетом в 1962 году.

Медалисты

Таблицы медалей

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

См. также 
Монголия
Олимпийские игры
Олимпийское движение и политический протест
 Список знаменосцев Монголии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Монголия на официальном сайте Олимпийского движения